Choisy le Roi-Tours-Choisy le Roi est une ancienne course cycliste française, d'une distance de plus de 450 kilomètres, disputée le 21 mai 1893, entre Choisy-le-Roi dans le département du Val-de-Marne, en région Île-de-France et Tours dans le département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire.

Palmarès 

|-
|1893
| Jean-Théodore Joyeux
| Gaston Rivierre
| Louis Méline
|-
|}

Notes et références

Lien interne et externe 
 Liste des anciennes courses cyclistes
 Choisy le Roi-Tours-Choisy le Roi sur le site du cyclisme

Compétition cycliste à Tours
Compétition fondée en 1893
Ancienne course cycliste